EGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eagle River (Wisconsin) (Stati Uniti)